Mile Škorić (Vinkovce, 1991. június 19. –) horvát válogatott labdarúgó, az NK Osijek játékosa.

Pályafutása

Klubcsapatokban 
2003 és 2006 között szülővárosában a Cibalia Vinkovci korosztályos csapataiban nevelkedett, majd ezt követően került az NK Osijek akadémiájára. 2008. március 22-én mutatkozott be a felnőttek között az NK Zadar ellen 1–1-re végződő bajnoki mérkőzésen. 2011-ben elhagyta a klubot és fél szezonra csatlakozott a HNK Gorica csapatához, majd innen a NK HAŠK játékosa lett. 2013 nyarán visszatért az Osijek csapatába.

A válogatottban 
2017. május 28-án mutatkozott be a felnőtt válogatottban Mexikó ellen 2–1-re megnyert találkozón. A 64. és a 77. percben sárga lapot kapott, ami miatt kiállította Baldomero Toledo. 2021. május 17-én kihirdette 26 fős keretét Zlatko Dalić szövetségi kapitány, amiben ő is szerepelt.

Statisztika

Klub 
2021. május 15-i állapotnak megfelelően.

Válogatott 
2021. március 30-i állapot szerint.

Jegyzetek

További információk 
Mile Škorić adatlapja a Transfermarkt oldalon 

Horvát labdarúgók
Labdarúgóhátvédek
1991-ben született személyek
Az NK Osijek labdarúgói
A HNK Gorica labdarúgói
A 2020-as Európa-bajnokság labdarúgói
Élő személyek